In 2015 werd de zestiende editie van de Copa Paulista de Futebol, gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo, die niet aantraden in de nationale reeksen. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 18 juli tot 28 november. Linense werd kampioen en plaatste zich voor de Copa do Brasil 2016.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Tweede fase
De eerste twee van elke groep plaatste zich voor de derde fase alsook de twee beste derdes.

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Derde fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door, behalve in de finale, dan worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. Indien de clubs ook in de competitie gelijk eindigden werden er ook strafschoppen genomen. 
	

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Paulista de Futebol
Braziliaans competitievoetbal 2015